Maximilian II kan syfta på:

 Maximilian II (tysk-romersk kejsare) (1527–1576), tysk-romersk kejsare 1564-1576
 Maximilian II Emanuel (1662–1726), kurfurste av Bayern 1679–1726
 Maximilian II av Bayern (1811–1864), kung av Bayern 1848-1864